Макарий може да се отнася за:
 Макарий Български;
 Макарий (печатар);
 Макарий I;
 Макарий I Солунски;
 Макарий I Берски и Негушки;
 Макарий II Берски и Негушки;
 Макарий Агатовулос;
 Макарий II Галатищки;
 Макарий III Кипърски;
 Макарий Марковски;
 Макарий Неврокопски;
 Макарий Гревенски;
 Макарий Коласийски;
 Макарий Галатищки;
 Макарий Печки;
 Макарий Фръчковски;
 Макарий Кавакидис;
 Макарий Павлидис;
 Макарий Вамвурис;
 Макарий Филотеу;
 Макарий Фотинос;
 Макарий Пунардзоглу;
 Свети Макарий (Киев).